Дани Трехо () је амерички глумац, рођен 16. маја 1944. године у Лос Анђелесу (Калифорнија).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1944.
Људи из Лос Анђелеса
Амерички глумци